Le Front national néo-zélandais est un petit parti politique nationaliste blanc néo-zélandais.

Histoire

Dirigeants 
 Kay Hopper (1968–1977)
 David Crawford (1977–1989)
 Anton Foljambe (1989–1997)
  (1997–2005)
  (2008–)

Articles connexes 
 Liste d'organisations nationalistes
 Politique en Nouvelle-Zélande

Notes et références

Lien externe 
 

Parti politique en Nouvelle-Zélande
Parti politique d'extrême droite
Parti politique fondé en 1968
Parti politique nationaliste blanc
Opposition aux droits LGBT